|-
| (33401) 1999 CC68||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 33402 Canizares||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33403) 1999 CN73||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33404) 1999 CT73||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33405) 1999 CW73||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33406) 1999 CM74||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33407) 1999 CA75||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33408) 1999 CW76||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33409) 1999 CD77||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33410) 1999 CX85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33411) 1999 CV91||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33412) 1999 CX96||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33413) 1999 CP99||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33414) 1999 CP100||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33415) 1999 CB101||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33416) 1999 CW101||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33417) 1999 CV103||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33418) 1999 CJ106||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33419) 1999 CD112||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33420) 1999 CT116||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33421) 1999 CN118||||13 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33422) 1999 CN135||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33423) 1999 DK||1999 DK||16 лютого 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33424) 1999 DC2||||16 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33425) 1999 DP2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33426) 1999 DR2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33427) 1999 DZ2||||21 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33428) 1999 DO3||||18 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (33429) 1999 DL4||||23 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (33430) 1999 EH||1999 EH||7 березня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (33431) 1999 EK||1999 EK||9 березня 1999||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (33432) 1999 ET3||||15 березня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 33433 Маурилія (Maurilia)||||14 березня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (33434) 1999 FU||1999 FU||17 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33435) 1999 FD4||||16 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33436) 1999 FZ6||||20 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33437) 1999 FK9||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33438) 1999 FE10||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33439) 1999 FF18||||20 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33440) 1999 FR18||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33441) 1999 FT18||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33442) 1999 FW18||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33443) 1999 FZ18||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33444) 1999 FF19||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33445) 1999 FB21||||23 березня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (33446) 1999 FU23||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33447) 1999 FM24||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33448) 1999 FT24||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33449) 1999 FL25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33450) 1999 FO25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33451) 1999 FL26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33452) 1999 FU26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33453) 1999 FG27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33454) 1999 FJ27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33455) 1999 FV27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33456) 1999 FG28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33457) 1999 FP28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33458) 1999 FE29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33459) 1999 FM30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33460) 1999 FL31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33461) 1999 FP31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33462) 1999 FT31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33463) 1999 FM32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33464) 1999 FN32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33465) 1999 FP32||||23 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33466) 1999 FE33||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33467) 1999 FG35||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33468) 1999 FD36||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33469) 1999 FL36||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33470) 1999 FQ37||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33471) 1999 FV38||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33472) 1999 FN42||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33473) 1999 FZ45||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33474) 1999 FB51||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33475) 1999 FK53||||28 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33476) 1999 FV54||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33477) 1999 FR59||||27 березня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 33478 Денізлівон (Deniselivon)||1999 GB||2 квітня 1999||Викротська обсерваторія||Кристофер Жак
|-
| (33479) 1999 GO||1999 GO||5 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 33480 Бартолуччі (Bartolucci)||||4 квітня 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Маура Томбеллі
|-
| (33481) 1999 GH1||||7 квітня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33482) 1999 GO4||||10 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33483) 1999 GW4||||11 квітня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (33484) 1999 GS7||||7 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33485) 1999 GE8||||9 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33486) 1999 GN8||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33487) 1999 GS8||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33488) 1999 GD9||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33489) 1999 GF9||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33490) 1999 GK9||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33491) 1999 GM9||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33492) 1999 GT17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33493) 1999 GX17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33494) 1999 GZ17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33495) 1999 GL18||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33496) 1999 GQ18||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33497) 1999 GD19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33498) 1999 GG19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33499) 1999 GN19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33500) 1999 GV19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

33400